Gloss (englisch: Glanz) steht für:

 Gloss (Fernsehserie), neuseeländische Fernsehserie aus den Jahren 1987 bis 1990
 Lipgloss, flüssige Lippenfarbe

Gloss ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Brit Gloss (* 1968), deutsche Autorin
 Kim Gloss (Kim Debkowski; * 1992), deutsche Sängerin
 Ludwig Gloss (1851–1903), österreichischer Maler und Bildhauer
 Molly Gloss (* 1944), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Glossa
 Glosse